Comune di San Teodoro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Teodoro, Messina – en kommun på Sicilien 
 San Teodoro, Olbia-Tempio – en kommun på Sardinen 

Robotskapade Italienförgreningar